Holter může znamenat:

 Holter, přenosný elektrokardiograf se záznamem

příjmení
 Franz Holter (1842–1921), rakouský politik německé národnosti, poslanec Říšské rady
 Julia Holter (* 1984), americká zpěvačka, skladatelka a hudební producentka
Norman Holter (1914–1983), americký vynálezce